Теолошки факултет у Београду може да се односи на:
 Православни богословски факултет Универзитета у Београду, богословија или теолошки факултет Српске православне цркве у Београду
 Теолошки факултет Београд (адвентистички), теолошки факултет Хришћанске адвентистичке цркве у Београду